
Termin -{FP}- ima više značenja.

 Prostaglandinski F receptor, ćelijski receptor
 FP (programski jezik), kratko za funkciono programiranje.